Kora de Firrish, regió d'Al-Andalus.
 Firrish, capital de la Kora de Firrish, l'actual San Nicolás del Puerto a la província de Sevilla.